Afrokapsel
 Een voorvoegsel verwijzend naar Afrika, zoals Afro-Amerikanen
 Afro Basaldella, Italiaans kunstschilder